De naam Apicius kan verwijzen naar:

Apicius (republiek);
Marcus Gavius Apicius, Romeins kok;
Kookboek van Apicius.
Apicius (restaurant), restaurant in Castricum met 1 Michelinster

Cognomen